Стамбульская футбольная лига 1938/1939 () — 35-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 2 октября 1938 года и закончился 19 февраля 1939 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1938/39
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1938 году
Спорт в Турции в 1939 году